

Константиновська сільська рада — сільське поселення, Кулундинський район, Алтайський край
 Константиновська сільська рада — сільське поселення, Шарлицький район, Оренбурзька область